Понтуа́з (; Понтва́з)— місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, адміністративний центр департаменту Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 29 км на північний захід від Парижа, 4 км на північний схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 11975 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 29788,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Амін Харіт (*1997) — відомий марокканський футболіст, півзахисник.

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Понтуаз
 [ Розташування муніципалітету Понтуаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз
Передмістя Парижа
Валь-д'Уаз